Башо́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Беа. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31040.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 105 км к юго-западу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река . Более половины территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 27 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 17 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 12 были экономически активными, 5 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 12 активных жителей работали 10 человек (5 мужчин и 5 женщин), безработных было 2 (2 мужчин и 0 женщин). Среди 5 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна